

Geografia

Austria 
 Inzing – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Inzing – dzielnica Pockinga
 Inzing – dzielnica Tittmoninga